De Beker van België vrouwen 2021/22 was de 44e editie van de Beker van België vrouwen en liep van 31 juli 2021 tot 14 mei 2022. De RSC Anderlecht Women behaalden de 11e beker uit de clubgeschiedenis.

Deelnemende teams

Data

Eerste rondes

Voorronde 

In de voorronde treden ingeschreven A-ploegen aan uit provinciale reeksen. Er worden voorrondes gespeeld tot er uiteindelijk 56 ploegen overblijven. Aangezien er te weinig ploegen beschikbaar waren om de voorziene wedstrijden te
betwisten, werden er byes toegepast tot het beoogde aantal wedstrijden bekomen werd.

Eerste ronde 

In de eerste ronde speelden de 56 winnaars uit de voorronde tegen elkaar.

Tweede ronde 

In de tweede ronde speelden de 28 winnaars uit de eerste ronde tegen de 28 ploegen die uitkwamen in tweede klasse in het seizoen 2021/22.

Derde ronde 

In de derde ronde speelden de 28 winnaars uit de tweede ronde tegen de 15 ploegen die uitkwamen in eerste klasse in het seizoen 2021/22. Door het oneven aantal teams in deze ronde kreeg een van deze teams een bye.

Vierde ronde 

In de vierde ronde speelden de 22 winnaars uit de derde ronde tegen de 10 ploegen die in de Super League uitkwamen in het seizoen 2021/22.

Eindfase

Schema

Achtste finale

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Zie ook 
 Beker van België 2021-22

Beker van België (vrouwenvoetbal) naar seizoen
Bekervoetbal 2021/22